Ральф — многозначный термин.

Персоналии

Имя 
 Ральф I (или Ральф «Конюший», Ральф «Англичанин»; ок. 1011—1068) — англосаксонский аристократ, граф Восточной Англии в 1067—1068 годах.
 Ральф II (или Ральф де Гвадер; ок.1042—ок.1099) — один из англо-нормандских аристократов, граф Восточной Англии в 1069—1075 годах и сеньор Гэля.
 Ральф, эрл Херефорда (ум. 1057) — англосаксонский аристократ, эрл Херефорда в 1051/1052—1057 годах.
 Ральф Нигер (1141—1217) — англо-нормандский хронист и богослов.
 Ральф Коггсхоллский (ум. 1228) — англо-нормандский хронист, продолжатель труда Ральфа Нигера.

Фамилия 
 Ральф, Ганна (1888—1978) — немецкая актриса.
 Ральф, Дамани (род. 1980) — ямайский футболист, завершивший игровую карьеру.
  (1853—1903) — американский журналист и писатель.
 Ральф, Елена (род. 1983) — Мисс Израиль 2005, представительница Израиля на конкурсе красоты Мисс Вселенная 2005 года, соучредитель компании Ralph Diamonds.
 Ральф, Шей (род. 1978) — американская баскетболистка.

Вымышленные персонажи 
 Ральф Виггам — персонаж мультсериала «Симпсоны», сын шефа полиции Спрингфилда Клэнси Виггама и его жены Сары.
Ральф WR600 — персонаж-андроид из игры «Detroit: Become Human».

Топоним 
 Ральф — микрорайон Ржева.
 Ральф-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на линии IND Fulton Street Line. 
 Ральф Уилсон — домашний стадион команды Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс», расположенный в городе Орчард Парк, пригороде Баффало, штата Нью-Йорк.

Художественные произведения 
 «Ральф» — мультипликационный фильм.
 «Ральф против интернета» — мультипликационный фильм, продолжение первой части.
 «Ральф 124C 41+» — роман Хьюго Гернсбека, один из классических примеров научно-популяризаторской фантастики.

См. также 
 Ралф — английская фамилия.

Немецкие мужские имена